Серге́й Серге́евич Дина́мов (настоящая фамилия Оглодков, 16 сентября 1901, Москва — 16 апреля 1939) — советский литературовед, шекспировед, редактор, пионер советской литературной американистики, партийный работник.

Биография 
Родился в рабочей семье. Работал текстильщиком и литографом. В 1919 году вступил в РКП(б), с 1919 по 1926 год служил в Красной армии. Печатается с 1923 года. Окончил Институт красной профессуры, с 1926 года — аспирант Института языка и литературы РАНИОНа (научный руководитель — В. М. Фриче), затем сотрудник института. Член редколлегии журнала «Литература и марксизм» (1929). Заведующий кафедрой методологии литературы факультета литературы и искусства МГУ (с 1930).

Редактор «Литературной газеты» (1930—1931, 1932—1933), одновременно работал заведующим сектором искусств ЦК ВКП(б) (с 1932).

Работал директором Литературного Института красной профессуры, редактором журнала «Интернациональная литература». Редактор (вместе с А. А. Смирновым) полного собрания сочинений Шекспира в 8 томах («Academia» — Гослитиздат, 1936—1950). Автор множества статей и книг о Шекспире. «Видный знаток западноевропейской литературы и один из крупнейших шекспироведов», — характеризовал его Арлен Блюм.

Значительное внимание в литературоведческом творчестве уделял исследованиям литературы США. Перу Динамова принадлежат многочисленные статьи об Эдгаре По, Джеке Лондоне, Марке Твене, Эрнесте Хемингуэе, Джоне Риде и других американских литераторах.

Значительные заслуги за Динамовым признаются в изучении творчества американского писателя Т. Драйзера. Это признают даже американские литературоведы. Динамов представил Драйзера советскому читателю, он — редактор первого собрания его сочинений. Динамов был первым советским человеком, который вступил в переписку с Драйзером, он же помог американскому писателю совершить поездку в СССР. Рут Кеннел, сопровождавшая Драйзера в СССР, посвятила свою книгу «Теодор Драйзер и Советский Союз» памяти выдающегося советского литературоведа.

Арестован 26 сентября 1938 года. Осужден ВКВС СССР 15 апреля 1939 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Московская область) 16 апреля 1939 года. Реабилитирован 19 мая 1956 года.

Библиография 
 Крепь: Рассказы и стихи. — М.: Новая Москва,1925. — 85 с. — 3 000 экз.
 
 Бернард Шоу. — М.; Л.: ГИХЛ, 1931. — 71 с. — 5 000 экз.
 Проф. Переверзев и его «партийные друзья». — М.; Л.: ГИХЛ, 1931.
 Гёте и современный капитализм. — М.; Л.: ГИХЛ, 1932. — 107 с. — 7 000 экз.
 
 М. Горький и Запад. М., 1932
 
 Зарубежная литература (сборник статей). М., 1960
 Статьи в газетах «Правда», «Советское искусство» и др.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Арлен Блюм «Интернациональная литература»: подцензурное прошлое «Иностранная литература» 2005, № 10
 

Редакторы СССР
Главные редакторы «Литературной газеты»
Шекспироведы
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии: Последний адрес в Москве
Казнённые в 1939 году